Какимжанов
 Какимжанов, Ануарбек Какимжанович
 Какимжанов, Зейнулла Халидоллович - министр государственных доходов Казахстана